Gata, femella del gat, petit mamífer carnívor domesticat 
 Gata (Croàcia)
 Gata (Càceres), municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura. «Padró municipal a data d'1 de gener de 2014» (en castellà)
 Gata (Marina Alta)
 Gata de Gorgos
 Sierra de Gata, serralada del Sistema Central (Espanya)
 Sierra de Gata (comarca)